Bombardeo de Génova puede hacer referencia a:

 el Bombardeo de Génova (1684), por Francia durante la Guerra de las Reuniones;
 diversas operaciones en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial:
 la Operación Vado (1940), bombardeo naval por parte de Francia;
 la Operación Grog (1941), bombardeo naval y aéreo por parte de Reino Unido.